Noma eller NOMA kan henvise til:
 Noma – restaurant i København
 Noma (sygdom) – (Cancrum Oris)
 Noma (Florida) – by i delstaten Florida
 New Orleans Museum of Art – Kunstmuseum i New Orleans
 USS Noma (SP-131) – Yacht i USN fra 1917–19